Jared Palmer e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Maks Mirny e Anna Kurnikova 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Jared Palmer /  Arantxa Sánchez Vicario (campioni)
 Paul Haarhuis /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Maks Mirny /  Anna Kurnikova (finale)

 Mahesh Bhupathi /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Joshua Eagle /  Barbara Schett (quarti di finale)
 Jan-Michael Gambill /  Martina Hingis (quarti di finale)
 Jaime Oncins /  Paola Suárez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2000
ATP Tour 2000